Silvarredonda puede referirse a:

 Silvarredonda (Aranga), lugar español de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Silvarredonda (Cabana de Bergantiños), parroquia y lugar español del municipio de Cabana de Bergantiños, provincia de La Coruña, Galicia.
 Silvarredonda (Lousame), lugar español de la parroquia de Vilacoba, del municipio de Lousame, provincia de La Coruña, Galicia.